James Gordon Bennett senior (1795–1872), fondateur du journal le New York Herald ;
 James Gordon Bennett junior (1841–1918), fils du précédent, héritier du journal, mécène des sports et fondateur de la Coupe aéronautique Gordon Bennett ;
 Henry Gordon Bennett dit simplement Gordon Bennett (1887-1962), général australien ;
 Gordon Lockhart Bennett (1912-2000), homme politique canadien ;
 Gordon Bennett (1955-2014), peintre et graveur australien.